— xá do Império Arsácida do 
 Vonones (framadar) — oficial persa do 
 Vonones Saporsnum — dignitário persa do 

Desambiguações de antropônimos